Stephan Hegyi (* 25. července 1998) je rakouský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v Budoclubu ve Vídni pod vedením Petera Seisenbachera. Po odchodu Seisenbachera do zahraničí přestoupil do klubu Hakoah kde se připravuje pod trenérskou dvojicí Axel Eggenfellner a Filip Safarov. V seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v těžké váze nad 100 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference 

,

Související články 
 Sport v Rakousku

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Stephana Hegyie na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Stephana Hegyie na Judobase.org

Rakouští judisté
Narození v roce 1998
Narození 25. července
Žijící lidé
Muži